Les élections pour le renouvellement de l'Assemblée régionale sicilienne se sont tenus le 16 juin 1996.

L'ancienne Démocratie chrétienne se divise entre deux formations de centre-droit (CCD et CDU) et une de centre-gauche (PPI), qui emportent 24 sièges. Forza Italia et Alliance nationale sont représentées pour la première fois, et emportent respectivement 17 et 14 sièges, devant le Parti démocrate de la gauche, héritier de Parti communiste italien (12 sièges). 

A l'issue du scrutin, l'ARS choisit son président, le nationaliste Nicola Cristaldi, et élit Giuseppe Provenzano président de la Région sicilienne, marquant le retour du centre-droit après des décennies de gouvernements de centre-gauche. Démissionnaire en 1998, Provenzano est brièvement remplacé par le centriste Giuseppe Drago, puis par l'ex-communiste Angelo Capodicasa, qui devint le premier président de la région sicilienne issu des rangs de la gauche. La dernière année de la deuxième législature, qui se termine en 2001 et le passage à l'élection directe du président de région, Vincenzo Leanza, déjà président de 1991 à 1992, préside un gouvernement de centre droit.

Résultats

Par provinces

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sicile, 1996
Regionales, Sicile
Elections regionales en Sicile
Politique en Sicile
Juin 1996